Heybridge ist der Name folgender Orte:

 Heybridge (Brentwood), Dorf in Brentwood, Essex, England
 Heybridge (Maldon), Dorf in Maldon, Essex, England
 Heybridge (Tasmanien), Dorf in Australien